Триоксихлорид — неорганическое соединение, оксосоль соляной кислоты:

 Триоксихлорид рения 
 Триоксихлорид технеция